Bruno Schmidt (Belgische kok) - Belgisch chef-kok
 Bruno Schmidt (Ierse kok) - Ierse chef-kok
 Bruno Oscar Schmidt - Braziliaans beachvolleyballer